Línea 175 puede referirse a:

 Línea 175 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 175 de autobuses de Montevideo.
 Línea 175 de autobuses de Madrid.